Der Begriff Falces steht für:
 Gastón de Peralta, Marqués de Falces, Vizekönig von Neuspanien
 Den Ort Falces in Navarra, Spanien
 Plural von Falx, der römischen Bezeichnung für eine Sichel oder sichelförmige Waffe